Серо де Агила има више значења:

 Серо де Агила (Санта Марија Пењолес), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Серо де Агила (Сантијаго Тлазојалтепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику